Pyöreäjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyöreäjärvi (sjö, lat 63,97, long 27,33), Norra Savolax, 
 Pyöreäjärvi (sjö, lat 63,75, long 27,28), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar